1492: Conquest of Paradise (film), een film uit 1992
 1492: Conquest of Paradise (soundtrack), de soundtrack bij de film